Тутуме () — деревня на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Общая информация 
Деревня расположена в восточной части округа, примерно в 100 км к северо-западу от города Франсистаун и приблизительно в 50 км от пункта пересечения границы с Зимбабве в Маитенгве. В Тутуме имеется 6 начальных школ, 2 средние школы и 1 колледж.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 16 507 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны